Giovanni Colonna (zm. 1245) – włoski kardynał
 Giovanni Colonna (1295–1348) – włoski kardynał
 Giovanni Colonna (1457–1508) – włoski kardynał
 Giovanni Colonna (1637–1695) – włoski kompozytor
 Giovanni Colonna (ur. 1934) – włoski archeolog